

Anno 
 1700 – (MDCC in numeri romani) è un anno del XVII secolo 
 1700 a.C. 
 Anni 1700 – decennio che comprende gli anni dal 1700 al 1709 inclusi.

Matematica 
 1700 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1700 Zvezdara – asteroide della fascia principale del sistema solare.